Osredek (Cerknica), een plaats in de Sloveense gemeente Cerknica
 Osredek (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur
 Osredek (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče
 Osredek (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi